«Серебряная стрела» () — американский художественный фильм, поставленный режиссёром Артуром Хиллером.

Сюжет 

Издатель Джордж Колдуэлл садится на трансамериканский экспресс «Серебряная стрела», следующий из Лос-Анджелеса в Чикаго. В течение длительной поездки он надеется отдохнуть от трудов праведных, но не тут-то было. Джордж знакомится с прелестной Хилли Бернс, которая оказывается каким-то образом причастна к убийству, происшедшему здесь же, в поезде.

В ролях 
 Джин Уайлдер — Джордж Колдуэлл
 Джилл Клейберг — Хильдегарда 'Хилли' Бёрнс
 Ричард Прайор — Гровер T. Мулдун
 Патрик Макгуэн — Роджер Деверо
 Нед Битти — агент ФБР Боб Стивенс / Боб Свит
 Рэй Уолстон — Эдгар Уайни
 Скэтмэн Крозерс — Портер Рэлстон
 Фред Уиллард — Джерри Джарвис
 Роберт Калп — агент ФБР, в титрах не указан

Награды и номинации 
 1977 — Номинация на Оскар
 1977 — Номинация на Золотой глобус
 1977 — Номинация на WGA Award

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1976 года
Фильмы Артура Хиллера
Фильмы США 1976 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о железной дороге